Вейтерс () — англомовне прізвище.

Відомі носії:
 Діон Вейтерс (1991) — американський баскетболіст, захисник.
 Тоні Вейтерс, Вейтерс Ентоні (1937) — англійський футболіст та тренер.

Англійські прізвища